El término químico nonanamina se puede referir a cualquiera de estos cinco compuestos orgánicos que contienen nueve átomos de carbono y un grupo funcional amino:

 1-nonanamina
 2-nonanamina
 3-nonanamina
 4-nonanamina
 5-nonanamina